Naouri est un patronyme juif d'Afrique du Nord qui peut faire référence à :
 Rahamim Naouri (1902-1985), rabbin français né en Algérie.
 Aldo Naouri (né en 1937), pédiatre et spécialiste des relations intrafamiliales français ;
 Laurent Naouri (né en 1964), chanteur d'opéra français, fils d'Aldo Naouri ;
 Agnès Naouri (née en 1966), connue comme Agnès Desarthe, écrivaine française, fille d'Aldo Naouri ;
 Jean-Charles Naouri (né en 1949), financier et homme d'affaires français ;
 Jean-Yves Naouri (né en 1959), homme d'affaires français, ancien directeur général de Publicis Groupe, frère cadet de Jean-Charles Naouri ;
 Gabriel Naouri (né en 1981),  homme d'affaires français, fils de Jean-Charles Naouri ;

Homonymie de patronyme
Patronyme marocain
Patronyme algérien
Patronyme séfarade